Argimon o Argimundus, pretendent a la corona visigoda del Regne de Toledo el 590 
 L'Argimon, muntanya al municipi de Riudarenes, a la comarca de la Selva 
 Mare de Déu d'Argimon, castell i santuari marià a la comarca de la Selva
 Daniel Argimon i Granell (Sarrià, 1929 - Barcelona, 1996), artista plàstic informalista català
 Josep Maria Argimon i Pallàs (Barcelona, 1958), metge i epidemiòleg català